Amondarain ist der Nachname folgender Personen:

 Maximiliano Amondarain (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Benjamin Bobenrieth-Amondarain (* 1988), französischer Jazzmusiker